«Герой СамСам» (SamSam) — французский полнометражный анимационный фильм, основанный на мультсериале 2007 года «СамСам: Приключения Супергероя». Также существуют комиксы о СамСаме, его семье и друзьях.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Анси 7 декабря 2019 года. 5 февраля картина вышла в прокат во Франции. В России «Герой СамСам» вышел на цифровых платформах 26 июня.

Сюжет 
СамСам — самый маленький супергерой СамПланеты, еще не получивший свою суперспособность. Узнав о планах Злобного императора, который собирается захватить СамПланету, главный герой намерен помешать ему. Однако для этого СамСаму просто необходима суперсила, и он готов на все, чтобы найти ее в себе.

Маркетинг 
Локализованный трейлер фильма был опубликован в сети 15 января.

Релиз 

Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Анси 7 декабря 2019 года. Во Франции первый показ картины прошел 5 февраля. В российский прокат «Герой СамСам» должен был выйти 2 апреля, однако из-за пандемии коронавируса и закрытии кинотеатров, старт был перенесен. Было решено выпустить анимационный фильм 26 июня на цифровых платформах.

Картина была приобретена для проката в Турции, где он начнется 28 августа.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Франции 2019 года
Мультфильмы 2019 года
Полнометражные мультфильмы Франции